— род бессяжковых скрыточелюстных семейства Acerentomidae. Аляска (США).

Описание 
Мелкие бессяжковые скрыточелюстные членистоногие, длина тела 1,2 — 1,3 мм. Имеют два гранулированных придатка на каликсе нижнегубных желез, нитеивдный сенсилиум tl и очень длинный сенсилиум A на передних лапках, две пары A-щетинок на мезонотуме и метанотуме, медиальные задние (Pc) щетинки на VII-м тергите и на VI–VII-х стернитах.

Систематика 
2 вида. Род Alaskaentomon представляет собой одну из древнейших линий эволюции подсемейства Nipponentominae (Acerentomidae).
 Alaskaentomon condei Nosek, 1981
 Alaskaentomon fjellbergi Nosek, 1977

См. также 
 Verrucoentomon imadatei

Примечания

Литература 
 Allen, Robert T. (2007). Studies on the North American Protura 1: catalogue and atlas of the Protura of North America; description of new species; key to the species of Eosentomon. — Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, vol. 156.
 Szeptycki, Andrzej. (2007). Catalogue of the World Protura . — Acta Zoologica Cracoviensia, Ser. B — Invertebrata, vol. 50B, no. 1: 1–210.

Ссылки 
 

Членистоногие Северной Америки
Эндемики Аляски
Бессяжковые
Роды бессяжковых